Douze-Juillet ou XII-Juillet ou 12-Juillet, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

12 juillet,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France :

 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :
 Destruction partielle ou totale, par les troupes allemandes, des villages de Cerdon dans l'Ain, ainsi que de Coyrière et Lavancia-Épercydans le Jura.
 Combats pour la conquête de la cote 192, menés par les troupes américaines contre les Allemands, près de Saint-André-de-l'Épine dans la Manche.
 Exécution de vingt-huit jeunes hommes par les troupes allemandes et la milice française, à Toussieu dans le Rhône.
 Rafle allemande de dix habitants de Colombe  en Isère.
 Le  : 
 La France devient championne du monde de football pour la première fois.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, sur la page :

Graphies en langue étrangère 
De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 12 de Julio » ou « Doce de Julio »
 Au Mexique : événement non connu;
 (Calle) 12 de Julio, à  dans l'État de Veracruz.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
12